Belinda Peregrín Schüll (Madrid; 15 de agosto de 1989), conocida monónimamente como Belinda, es una cantante y actriz hispanomexicana.

Inició su carrera como actriz infantil cuando tenía apenas diez años de edad. En 2002, firmó con BMG y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Belinda. Durante su primera década en la industria pop mexicana, Belinda se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada «la princesa del pop latino». Canciones como «Boba niña nice» y «Ángel» se convirtieron en éxitos internacionales. En esta época colaboró con el grupo Moderatto para el tema «Muriendo lento». En 2006 lanzó su segundo álbum, Utopía, del que destacó «Luz sin gravedad», y debutó en el cine con un papel protagonista en la película The Cheetah Girls 2 de Disney. En este álbum asumió el control creativo y compuso todas sus canciones. Dos años después regresó a la televisión con la telenovela Camaleones y lanzó el sencillo «Sal de mi piel», y en 2010 lanzó oficialmente su tercer álbum Carpe diem del cual solo se lanzaron dos sencillos, «Egoísta» al lado del reggaetonero Pitbull y «Dopamina». Ambos se posicionaron en primer lugar de descargas en iTunes. 

En 2012 colaboró junto con el español Juan Magán para el tema «Te voy a esperar», que fue todo un éxito en España. Ese mismo año, mientras planeaba su cuarto álbum de estudio titulado Catarsis lanzó el sencillo «En el amor hay que perdonar», convirtiéndose en el más solicitado en las radios. A finales de 2012 lanzó el segundo sencillo para el mismo álbum titulado «En la obscuridad».

También se ha desempeñado como filántropa, llegando a contribuir a diversas causas humanitarias y caritativas. Una de las principales es la lucha contra cáncer infantil. En diversas ocasiones ha visitado a niños que padecen cáncer en distintas asociaciones, en las que ha convivido con ellos interpretándoles canciones y regalándoles obsequios.

Hasta la fecha ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista. Siendo considerada como una de las mejores exponentes del pop latino. Además, a lo largo de su carrera ha ganado varios premios entre los que destacan: TVyNovelas, Premios Oye!, Premios MTV Latinoamérica, Premios Lo Nuestro, entre otros.

Biografía y carrera

1989-1999 primeros años 
Belinda nació en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989, siendo hija del español Ignacio Peregrín Gutiérrez, y de la hispanofrancesa Belinda Schüll Moreno, quien a su vez, era hija de un torero francés llamado Pierre Schüll. Tiene un hermano menor llamado Ignacio. Su padre y su tío tenían una fábrica de productos médicos en Madrid, y decidieron montar otra en México. Así, cuando Belinda tenía cuatro años, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde vivió desde entonces hasta reinstalarse en Madrid en marzo de 2022. Tiene la nacionalidad española.

Sus estudios primarios los hizo en el Colegio Miraflores aprendiendo inglés, y donde estuvo hasta el tercer año, teniéndolo que dejar para trabajar en la telenovela Amigos x siempre, perdiendo el año escolar, por lo que tuvo que continuar con sus estudios en una escuela abierta durante la filmación de la telenovela Aventuras en el tiempo, junto a otros niños actores, para recuperar el año perdido. Otra de las escuelas en las que hizo sus estudios fue el Colegio Westminster al sur de la Ciudad de México.

Desde temprana edad, mostró su talento para el canto y la actuación, haciendo vídeos que ella misma escribía y filmaba. En 1999 supo que había un casting en el Estadio Azteca para participar en una telenovela de la compañía Televisa, acudiendo junto a su madre e interpretando el tema «My Heart Will Go On» en presencia de la productora Rosy Ocampo y, finalmente, logra obtener el papel, teniendo que estudiar dos meses interpretación antes de iniciar la telenovela.

2000-2002: inicios 
Desde niña estuvo interesada en el mundo de la música, pero no fue hasta el año 2000, con su participación en la telenovela Amigos x siempre, en la que tuvo la oportunidad de aparecer en la banda sonora de la misma, interpretando varias canciones, en su mayoría junto a Martín Ricca. El álbum consiguió el disco de platino en México, al vender más de 250.000 copias. Debido al éxito alcanzado, se creó la gira La ruta de la amistad, cuyo inicio en vivo fue grabado en video en el estadio Azteca, y titulado ¡Amigos x siempre! en la ruta de la amistad.

Al año siguiente se lanza la banda sonora Aventuras en el tiempo de la telenovela homónima, que también protagonizó Belinda. La banda sonora consiguió doble disco de oro. A esta le siguió su primer álbum en vivo titulado Aventuras en el Tiempo en Vivo, y seguido del concierto en vídeo Aventuras en el tiempo: El final en concierto, ambos grabados en el Parque Fundidora. Además se realizó una gira por la República Mexicana.

En 2002, lanza simultáneamente las bandas sonoras Cómplices al rescate: Mariana y Cómplices al rescate: Silvana, que consiguieron el disco de platino en México por más de 150.000 copias vendidas cada una, y además entrando en el top diez de las categorías latinas de los Billboard, hecho que le valió su primera nominación a los Grammy Latinos por el mejor álbum infantil. La venta de ambas bandas sonoras llegó a 1.6 millones de copias vendidas en el mundo. 

A su salida de la telenovela, realiza una gira de promoción por la República titulada Tour 2002 de Belinda.

2003-2005: Belinda 
El 5 de agosto de 2003, bajo el sello discográfico Sony BMG, lanzó su álbum homónimo debut, Belinda, vendido en Latinoamérica y principalmente en México, el cual presenta sencillos como «Lo siento», «Boba niña nice», «Ángel», «Vivir» y «Be Free». Se convirtió en doble disco de platino y oro en México por la venta de 225.000 ejemplares en suelo mexicano, consiguiendo a la vez, su primer disco de platino en Estados Unidos. 

En 2004, la canción «Vivir» fue el tema principal de le telenovela Corazones al límite. 

También salieron a la venta tres reediciones del álbum, Belinda (Repackage) que incluyó No entiendo, canción a dúo con el grupo español Andy & Lucas, Belinda (Enchanced) que presenta dos remixes y dos videos musicales,. y Belinda: Edición Especial que contiene los 13 temas del álbum, acústicos, remixes y un DVD con videos musicales.

Entre 2004 y 2005 se realizó el Tour Fiesta en la Azotea, que recorrió países de Latinoamérica, Taiwán y los Estados Unidos, consiguiendo 12 llenos totales del Auditorio Nacional, y reuniendo, también, 120 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2005, salió a la venta el DVD Fiesta en la Azotea, recopilación de algunos de sus múltiples conciertos en el Auditorio Nacional, superando rápidamente las 30.0000 copias distribuidas, convirtiéndose en disco de platino y oro, según AMPROFON. En esta época Belinda fue imagen para empresas multinacionales como Coca-Cola, Telcel, Zapatos Andrea, Mattel, Office Depot y para los catálogos de Vianney.

2006-2008: Utopía 
El 3 de octubre de 2006, Belinda lanzó su segundo álbum de estudio, titulado Utopía, bajo el sello discográfico EMI Televisa Music. Fue grabado en Los Ángeles y contó con las colaboraciones de varios compositores y productores de la industria como Jimmy Harry, Lester Méndez, Kara DioGuardi y Greg Wells, siendo su primer sencillo «Ni Freud ni tu mamá», al que le siguieron «Bella traición», «Luz sin gravedad» y «Alguien más». El álbum consiguió el disco de platino en México por la venta de 100.000 ejemplares.

El 25 de septiembre de 2007, lanzó el disco Utopía 2 (Special Edition/Enhanced), edición especial del primer disco, donde se incluyeron 18 cortes en español y en inglés, además de un DVD con material inédito de la cantante, lanzado para Estados Unidos y Latinoamérica, del que se lanzó el sencillo «Es de verdad».

Belinda fue nominada en dos categorías en 2007 en los Grammy Latinos, Canción del Año por «Bella Traición» y Mejor Álbum Vocal Pop Femenino. El 18 de octubre de 2007 fue la máxima nominada a los Premios MTV, de los cuales ganó dos, Video del Año por «Bella Traición» y Mejor Solista.

En diciembre de 2007 tuvo su propio reality show titulado Belinda, buscando Utopía de la cadena MTV, en el que mostraba la preparación y el comienzo de su gira Utopía. Además participó en eventos como el MTV DAY de Taiwán y en el Super Bowl, en donde fue la única artista femenina latina del evento.

A finales de 2007 y principios de 2008 lanza los sencillos «If We Were» y «See A Little Light» para Estados Unidos y EurasiaTaiwan, para promocionar la edición internacional del álbum, que le valieron la nominación como Mejor artista nuevo en los premios MTV TRL Taiwán.

Se realizó una gira que se dividió en dos partes, Utopía 2007 y Utopía 2008, en la que recorrió países como México, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Argentina, Taiwán, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica.

2009-2011: Carpe diem 
El 18 de agosto de 2009, se lanzó un sencillo de Belinda de manera simultánea en las radios de México, Argentina y Estados Unidos, titulado «Sal de mi piel», el cual fue el tema principal de la telenovela Camaleones.

El 23 de marzo de 2010, lanzó oficialmente su tercer álbum de estudio, Carpe diem, en México y los Estados Unidos, así como también en Taiwán y Tailandia, bajo los sellos discográficos EMI y Capitol Latin. Este nuevo disco fue grabado en estudios de Los Ángeles, Miami, así como en Taiwán, bajo la batuta de reconocidos productores.

Su primer sencillo es «Egoísta», lanzado el 8 de febrero de 2010 en las estaciones de radio, un dueto grabado junto al rapero Pitbull, logrando colocarse en altas posiciones en las principales estaciones de radio del país. El álbum recibió disco de oro a dos días de su lanzamiento, por más de 30 mil copias vendidas en México.

A mediados de agosto se lanzó oficialmente «Dopamina» como segundo sencillo del álbum, que ya anteriormente había estado sonando en las radios de México y otros países.

El 23 de agosto de 2010 se lanzó el video musical del tema «Lolita», tema principal de la telenovela de MTV Niñas Mal. A finales de ese mes fue coronada como reina del Festival Peachtree Latino en su décimo aniversario, en la ciudad de Atlanta, Georgia, tras su participación musical en el evento.

En 2011 se estrenó su tercer reality show titulado Belinda, un reality sobre mi vida por Cosmopolitan Televisión.

En mayo de 2011, Belinda firmó contrato con Seitrack Management de OCESA, una agencia de representación artística y espectáculos en vivo, siendo Alex Mizrahi su nuevo representante, dándole así fin a la promoción del disco sin planes de gira.

En esta época Belinda sufrió una serie de problemas personales y legales que afectaron seriamente su carrera, por lo que tuvo que parar la promoción de Carpe diem y no realizó gira.

2011-2014: Catarsis 

En octubre de 2011 Belinda se mudó a Miami, Florida, para iniciar el proceso de grabación de su nuevo disco, el cual fue lanzado al mercado musical el 2 de julio del 2013, bajo los sellos discográficos de Capitol Latin y Universal Music Group. El álbum, titulado Catarsis, contó con una nueva colaboración con Pitbull en el tema I Love You/Te quiero. Entre los productores se encuentran Víctor El Nasi, quien ha producido a Wisin & Yandel, y Derrick Baker, quien ha trabajado con Pitbull, Jennifer Lopez, Chris Brown, entre otros. Su nueva imagen es diseñada por Dolce & Gabbana.
De este, su cuarto álbum de estudio, se desprende el primer sencillo «En el amor hay que perdonar», producido por Víctor "El Nasi", y cuya fecha de estreno oficial estaba programada para el 19 de junio, sin embargo 3 días antes (16 de junio), se hizo pública en un vídeo con la letra oficial en el canal de Youtube de Belinda. El sencillo estuvo disponible para su venta como descarga digital a partir del 19 de junio de 2012.

El 9 de noviembre de 2012, Belinda anunció a través de su cuenta en Twitter que su nuevo sencillo sería «En la obscuridad», siendo lanzado en las radios el 12 de noviembre de 2012, siendo más tarde certificado disco de platino en Venezuela.

Tiempo después a través de su cuenta oficial de Twitter, Belinda dio a conocer que el tercer sencillo para promocionar el álbum sería una balada que cuenta una historia de amor imposible, siendo «Nada» el nombre de este, fue lanzado a principios de julio de 2013 en las emisoras de radio a nivel mundial.

El 16 de agosto del mismo año, un día después de su cumpleaños, Belinda da inicio a la gira Catarsis Tour en el Auditorio Nacional, dicha gira terminó en septiembre de 2016.

En esta época Belinda vuelve a ser parte de imagen para promocionar productos y hasta una red social para celulares, Asepxia, WeChat, y Fiat son algunos de ellos.

En enero de 2014, lanza el cuarto sencillo «I Love You... Te Quiero», a lado del rapero Pitbull.

2016-presente: quinto álbum de estudio y 2000's Pop Tour 
Entre la finalización del Catarsis Tour, Belinda anunció que estaba en el proceso de composición de las canciones de su quinto álbum. Publicó un avance de una balada en sus medios sociales en mayo de 2016 y prometió que su nuevo álbum encajaría perfectamente en su discografía, haciendo creer a sus seguidores que volvería a su sonido anterior de sus dos primeros álbumes Belinda y Utopía. Con el comienzo del 2017 el cantante reveló que el DJ americano Steve Aoki estaba trabajando en su álbum y compartió varios vídeos de los dos trabajando juntos en el estudio. El 27 de abril de 2017 confirmó que el sencillo principal de su quinto álbum se titulaba «Bailalo», producido por Aoki y que estaba programado para aparecer en el vídeo musical que acompañaba a la canción, dirigido y producido por Criss Angel, el cual nunca fue lanzado al público, ya que Ángel declaró que Belinda lo estaba usando para romper la relación y terminar destruyendo todo el video.

El 28 de febrero de 2020 se filtro el vídeo musical de la canción «Bailalo» con la colaboración del DJ estadounidense Steve Aoki y el dúo de reguetón Zion & Lennox dirigido y producido por la entonces pareja de la cantante el ilusionista Criss Angel, el cual no había podido ser liberado desde 2017. Dos días después el 1 de marzo de 2020 la cantante publicó el audio oficial de la canción en su cuenta de YouTube.

El 4 de noviembre de 2022, fue invitada a la gira musical 2000's Pop Tour en una presentación llevada a cabo en la Arena Monterrey. En el mismo, interpretó varios de los temas musicales que grabó en los inicios de su carrera. Las fechas del tour se extendieron y volvió a presentarse como invitada el 24 de febrero de 2023 en la Arena Ciudad de México, y el 25 de febrero en el Auditorio GNP Seguros en Puebla.

Otras actividades

Carrera como actriz 
Inició su carrera como actriz en 2000 protagonizando su primera telenovela infantil, llamada Amigos x Siempre junto a Martín Ricca, producida por Televisa, además participando en la banda sonora de la misma, que consiguió el disco platino en México. Fue premiada como Mejor artista revelación en los Premios TVyNovelas, y las Palmas de Oro como Mejor actriz infantil.

En 2001 protagonizó su segunda telenovela infantil; Aventuras en el Tiempo junto a Christopher Uckermann, así como en su banda sonora.

En 2002 interpretó a dos personajes simultáneamente (Mariana y Silvana) en la telenovela infantil Cómplices al Rescate, además participó en la banda sonora de la misma, lo que le valió su primera nominación al Grammy Latino. En esta última, no pudo continuar por problemas ajenos a la artista y fue reemplazada por la actriz Daniela Luján.
En 2004 hizo una pequeña participación especial en la telenovela Corazones al Límite, donde además interpretó el tema principal de la misma.

En marzo de 2006, Belinda regresó a la televisión en la película original de Disney Channel The Cheetah Girls 2, interpretando a Marisol, siendo su primer papel en inglés, donde compartió créditos con Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Kiely Williams y Sabrina Bryan. La película se estrenó el 25 de agosto de 2006 y tuvo un total de 8.1 millones de espectadores. Además contribuyó a la banda sonora.

El 25 de diciembre de 2008, se estrenó la película Despereaux: Un Pequeño Gran Héroe en México, donde Belinda doblo al personaje de la Princesa Pea.

El 27 de julio de 2009, Belinda volvió a las telenovelas, nuevamente en un papel protagonista, en la telenovela juvenil de Rosy Ocampo llamada Camaleones, en la que compartió créditos con Alfonso Herrera, Sherlyn y Pee Wee, interpretando a una prefecta de una escuela preparatoria, con una doble vida como ladrona. Meses más tarde, la telenovela llegó a ser vendida a más de 80 países.

En 2010, Belinda participó en la producción de Pedro Torres Mujeres Asesinas, en su tercera temporada, protagonizando el episodio Anette y Ana, nobles, basado en la historia de la pintora Sofía Bassi, en el que compartió créditos con Issabella Camil y William Levy. Además, grabó el tema «Contigo en la distancia» para una de las escenas del episodio.

En diciembre de 2012, anunció en una entrevista que haría el doblaje para México del personaje Sara, perteneciente a la película Las aventuras de Tadeo Jones, en la que, la cantante, participó en el tema principal «Te voy a esperar», junto al también cantante Juan Magán.

En 2016 Paramount Pictures la invitó a ser parte del reparto de la versión cinematográfica de Baywatch, donde obtuvo una participación especial. En junio del mismo año, Belinda fue anunciada como parte de la adaptación española de la película Trolls, prestando su voz al personaje de Poppy.

Colaboraciones con otros artistas 
En 2004 colaboró con el grupo Kumbia Kings con el tema «Quién», cantado junto a Pee Wee para el álbum Fuego de la agrupación. Al año siguiente colaboró con el grupo mexicano Moderatto, en la canción «Muriendo lento», tema originalmente grabado por Timbiriche, primer sencillo del álbum del grupo, al que le hicieron un lado roquero, y colocándose rápidamente en las listas de popularidad. A raíz del éxito obtenido con el tema, es la imagen principal junto a Moderatto de la Rockola Coca-Cola, y además graban un reality juntos para MTV. La colaboración les mereció un premio Oye como Canción del año, y además se ubicó en el 2009 en la posición #49 de las 100 mejores canciones de los años 2000.

En el 2006, junto a su participación en la película The Cheetah Girls 2, graba las canciones «A La Nanita Nana», «Amigas Cheetahs»,  «Dance With Me» y «Why Wait» para la banda sonora de la misma, lanzada el 15 de agosto de 2006, debutando en la posición #5 en el Billboard 200 y vendiendo 1.4 millones de copias a la fecha en los Estados Unidos, convirtiéndose en platino por la RIAA. A finales del año participa en el disco Navidad con amigos, con el tema «Rodolfo el reno de la nariz roja», filmando además un video musical de la canción.

En abril de 2007 interpreta el tema «Muchachitas», originalmente de la cantante Lorena Tassinari, para la telenovela Muchachitas como tú, el cual fue lanzado en el álbum del mismo nombre. Asimismo, después de la participación en dos capítulos de la serie Patito feo, graba a dueto el tema «Sueño de amor» junto a Laura Esquivel, apareciendo en el álbum Patito Feo en el teatro. En septiembre proporciona a la película Barbie as the Island Princess el tema principal llamado «Debo Saber», cuyo vídeo musical fue lanzado en octubre de 2007 en la edición especial del DVD de la película.

En 2008, Belinda participó en las versiones spanglish y acústica de la canción «Te Quiero» de Flex, que aparecieron en el álbum Romantic Style In Da World (Fan Edition) del cantante, además filmó el video de la primera, que fue lanzado el 13 de mayo. En ese mismo año durante la promoción de su álbum Utopía en Eurasia, grabó el tema «Your Hero» junto al grupo mexicano Finley que apareció en el álbum del grupo, con el cual además participó en el Festival de San Remo con la versión taiwanesa llamada «Ricordi», quedando en el quinto lugar.

En febrero y marzo del 2010 grabó, en colaboración con varios artistas latinos, los temas «Somos el Mundo», «Ay Haití» y «Que cante la vida», los dos primeros para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití y el último al de Chile. Posteriormente grabó el tema «Desesperada» junto a la cantante Marta Sánchez, para el álbum de duetos De par en par de Sánchez, lanzado en noviembre, celebrando con él sus 25 años de trayectoria. A finales de ese año el cantante brasileño Luan Santana invita a Belinda para cantar junto a él el tema «Meu Menino (Minha Menina)» en la HSBC Arena de Río de Janeiro, para ser lanzado en el DVD del cantante.

En 2013, Belinda participó en el sencillo «Constantemente mía» del álbum Más Que Amor del trío italiano Il Volo.

En 2014 aparece en el álbum Globall de 3BallMTY interpretando el tema «Desesperada» que esta próximo a ser lanzado como sencillo así lo confirmó Erick Rincón DJ y productor del Colectivo 3BallMTY. En ese mismo año filma en locaciones de Punta Cana de República Dominicana el audiovisual de su tema «Si No Te Quisiera», nominado a Premios Videoclip Awards, en dicho tema colabora con los artista Juan Magan y Lápiz Consciente. En 2017 colabora nuevamente con Juan Magán, Manuel Turizo, Snova y B-Case en la canción «Déjate llevar», que fue filmado en Cuba.

Composición musical 
Belinda además de cantar se ha destacado en componer varias de sus canciones, empezando en su álbum debut, en donde compuso completamente la canción «Be Free», y además participó en la adaptación del resto de las canciones, siguiendo con Utopía donde fue compositora de todas las canciones, y para terminar con Carpe Diem, en donde se acreditó como escritora y coescritora de los temas, en donde se incluye «Sal de mi piel», tema que en un principio había compuesto para el grupo RBD, pero terminando por grabarlo ella misma.

Modelaje 
Además de su carrera como cantante y actriz, también ha participado como modelo. En 2005 participó en el programa Fashionista de MTV en el que presentó, junto a varios artistas, las tendencias de la moda para los jóvenes confeccionada por importantes diseñadores de Latinoamérica. 

En 2007 formó parte de la pasarela para la temporada primavera/verano de la colección Prêt-à-porter de Chanel, junto a otras celebridades del espectáculo. 

En el 2011 fue la imagen para la línea de ropa «Rojo Bosque Encantado» de Annie Lask, inspirada en Caperucita Roja.

Belinda ha aparecido en la portada de diversas revistas de renombre como Seventeen, InStyle, Glamour, Elle, Caras, Gente, Fernanda, Nylon, Cosmopolitan, Nueva, Última moda, Ohm, SkyView, Eres, Eve, Ventitantos, entre otras. Asimismo en 2008 la revista Quién, la destacó en su portada como una de la diez chicas más guapas de México, reportaje en el que también aparacieron personalidades como Altaír Jarabo y María Inés Guerra. Fue nombrada como una de los 50 más bellos por la revista People en Español en junio del 2010.

En 2016, lanzó una línea de zapatos que realizó en colaboración con Capa de Ozono.

Producción y dirección 
En diversas entrevistas Belinda ha declarado que le gustaría tener su propia productora y dirigir videos para otros artistas. En el ramo de la producción, fue acreditada como productora ejecutiva del álbum Carpe Diem, además, fue coordinadora de imagen de sus álbumes Utopía y Carpe Diem. Asimismo, en algunos de sus videos musicales, ha participado en la dirección, producción y guion, como «Egoísta» y «Dopamina».

Televisión 
En 2005, tras el exitoso dueto «Muriendo lento» junto a Moderatto, la cadena MTV realiza un reality show titulado Diario de Belinda y Moderatto, en el que participan ambos. En 2007,durante el lapso de su álbum Utopía, realiza nuevamente otro reality show titulado Belinda, buscando utopía, dividido en tres capítulos en los que muestra la planeación, preparación y el comienzo de su gira Utopía.

En 2006 presentó el programa de MTV Los 100 videos más pop de MTV, 10 programas en los que se repasó la lista de los 100 mejores videos dentro del género pop. En 2007, fue co-presentadora junto a Jaime Camil y Angélica Vale de la cuarta edición de los Premios Juventud entregados por la cadena Univisión.

En 2013 la cantante hace parte del jurado de la versión en español del reality estadounidense The X Factor, junto con Chino & Nacho entre otros.

En 2019 es jurado y coach en ”La Voz México” y ”La Voz Sénior México”.

Estilo

Música 
En su tercer álbum, Carpe Diem, mostró una madurez artística al presentar el disco con un estilo musical diferente a sus álbumes anteriores, con temas más alegres, positivos y bailables, que incluyen fusión de ritmos electrónicos con sonidos urbanos e inclusive el género bossa nova.

Asimismo, Belinda se ha visto envuelta en el género rock en el tema Muriendo lento junto a Moderatto, que fue su entrada dentro de ese género.

Influencias 
En diversas entrevistas Belinda ha mencionado que aunque su música se enfoque más al pop, sus influencias se derivan más dentro del género rock. Grupos mexicanos como Zoé y Café Tacuba han influenciado en su música, así como los argentinos Babasónicos y Gustavo Cerati. 

Dentro del ámbito internacional ha destacado que se siente inspirada por la banda inglesa Coldplay, así como las bandas Nine Inch Nails, Pink Floyd, y Joy Division.

Filantropía 
Belinda además es una filántropa que ha contribuido a diversas obras humanitarias y caritativas. Una de las principales causas a la que ha apoyado es la lucha del cáncer infantil. En diversas ocasiones ha visitado a niños que padecen cáncer en distintas asociaciones, en las que ha convivido con ellos interpretándoles canciones y regalándoles obsequios. 

En mayo de 2011, junto con otras personalidades del espectáculo, cultura y deportes, participó en la subasta anual de Osos Fredo, que consiste en la decoración de osos, que ayuda a niños con cáncer en etapa terminal, siendo lo recaudado para la asociación Caritas Felices.

En 2010 se unió junto con varios artistas para grabar los temas caritativos «Somos el mundo», «Ay Haití» y «Que cante la vida» para ayudar a los afectados de los terremotos de Haití y de Chile, en donde todo lo recaudado se donó para los damnificados.

Discografía

Álbumes de estudio 
 2003: Belinda
 2006: Utopía
 2010: Carpe Diem
 2013: Catarsis

Filmografía

Telenovelas

Series de televisión

Cine 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-style="background:#CCCCCC;"
! Año
! Título
! Papel
! Notas
|-
|2006
| The Cheetah Girls 2
| Marisol Durán
| Papel secundario, Película Original de Disney Channel
|-
|2008
| Despereaux: Un Pequeño Gran Héroe| Princesa Pea
| Voz de doblaje
|-
|2013
| Tadeo, el explorador perdido| Sara Lavrof
| Voz de doblaje
|-
|2016
| Trolls| Poppy
| Voz de doblaje
|-
|2017
| Baywatch| Carmen
| Participación especial
|-
|}

 Programas de televisión 

 Teatro 

 Premios y nominaciones 

 Giras musicales 

 Tour Fiesta en la Azotea (2004-2005)
 Tour Utopía (2007-2008)
 Catarsis Tour'' (2013-2016)

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 
 
 
 
 
 

 
Cantantes femeninas de México
Cantantes de pop de México
Cantantes femeninas de España
Cantantes de pop de España
Cantantes en español
Cantantes en inglés
Cantautores de México
Cantantes de Madrid
Actrices de televisión de México
Actores infantiles de México
Cantantes infantiles de México
Emigrantes españoles hacia México
Nacionalizadas de México
Intérpretes número uno de Los 40 Principales de España
Personas monónimas
Nacidos en Madrid